Dorfstatt ist der Name folgender Orte:

 Dorfstatt (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil der Stadtgemeinde Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Dorfstatt (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Dorfstadt